Де́ймановка () — село, Деймановский сельский совет, Пирятинский район, Полтавская область, Украина. Является административным центром Деймановского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Приходьки и Шкураты.

Код КОАТУУ — 5323882601. Население по переписи 2001 года составляло 644 человека.

Географическое положение 
Село Деймановка находится на левом берегу реки Удай, выше по течению на расстоянии в 4,5 км расположено село Высокое, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Шкураты, на противоположном берегу — сёла Малая Круча, Великая Круча и Повстин. Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
 Николаевская церковь этого села известна с 1723 года, а Параскевиевская с 1764
 Село указано на подробной карте Российской Империи и близлежащих заграничных владений 1816 года.

Экономика 
 ООО «Пирятинский деликатес».
 ЧП «Урожай».

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Достопримечательности 
 «Деймановский» — ландшафтный заказник общегосударственного значения, размещается в затоне реки Удай (622,7 га).

Примечания